Тинкту́ры  (ед. тинкту́ра от  — окрашивание) — название красок и покрытий (металлов, цветов и мехов) гербовых тел в геральдике.

Особенности и правила 

В классической геральдике признаются два металла: золото и серебро; пять цветов (финифтей, эмалей): червлень, лазурь, зелень, чернь и пурпур. Также применяются два меха: горностаевый и беличий. В виде исключения допускаются дополнительные цвета (финифти, эмали), где это необходимо, например: телесный цвет, оранжевый, коричневый.

Один из важнейших принципов геральдики (т. н. правило тинктур): не помещать финифть на финифть, а металл на металл. Если же случалось отдельное отступление от этого принципа, то было абсолютно необходимо обозначить () уважительную причину нарушения правила. Это установление возникло в средневековье, когда от быстрой идентификации рыцарей зависела жизнь. К примеру, золото на серебре или лазурь на черни будут трудноразличимы на поле битвы. Правило допускает лишь частичное проникновение на гербах со сложной композицией. Самым известным исключением являлся средневековый герб Иерусалимского королевства с золотыми крестами на серебряном фоне, однако некоторые герольды предполагают, что кресты изначально являлись червлёными, но средневековые технологии крашения и окисление материалов привело к изменению изначального цвета. Возможен также вариант, что исключение из правила возникло специально, чтобы подчеркнуть особое положение и святость города.

Показательным примером соблюдения правила тинктур служит пример одиночных, однородных и/или однотипных фигур помещаемых в разноокрашенные поля. На границе указанные фигуры меняет свою окраску с металлической на эмалевую (и наоборот), переменную с полями металла и финифти. Исключением являются ординарные (геральдические) фигуры, которые «старее самого правила о тинктурах»; покрытые мехами или натурального цвета финифтями; сюда же относятся и составленные (многократно разделённые) фигуры; значимые атрибуты гербовых фигур, выделенные цветом, например, языки, когти, клювы, чешуя и т. п.; элементы субординарных гербовых фигур. Случались и явные исключения-казусы, когда на старых гербах золото от времени краснело, а серебро становилось синим или чёрным.

Тинктуры разделяются на естественные и искусственные: к первым, например, относится покрытие части человеческого тела, изображённой в гербе естественным цветом, а также, порой, меха. К искусственным тинктурам причислены металлы и финифти. Если цвет гербового тела совпадает с его прототипом, например — чёрная собака, то в этом случае естественный и искусственный цвета почитается за один. Допускается наложение на гербовые тела тинктур, отличных от их подлинников. Например, зелёный лев, золотой осёл и т. д. Полутона и оттенки геральдикой отвергаются.

Даже простой окрашенный щит без любых фигур на нем может являться гербом. Так, например:
 золотой щит — герб немецкого рода Боссенштейн;
 серебряный щит — герб польского рода Биельских;
 червлёный щит — герб безымянного поэта-рыцаря, упоминаемого цюрихским «Манесским кодексом» (XIV век);
 зелёный щит — герб испанского рода Прадо;
 чёрный щит — герб французского рода Gournay;
 синий щит — герб французского рода de Barge.

Применение тинктур позволяет разнообразить число вариантов традиционно немногочисленных в геральдике фигур, привнести оттенки смысла в их трактовку. Удачный выбор красок позволяет добиться удобочитаемости герба на дальнем расстоянии и при уменьшении на печати, его лёгкого запоминания и узнаваемости.

В реальных гербах использовались натуральные материалы или соответствующие по цвету и виду заменители. В описании герба (блазоне) тинктуры всегда обозначаются строго определёнными терминами, вне зависимости от оттенка, сорта краски, конкретного металла, посредством которых они символически переданы на рисунке.

Основные тинктуры и их символика

Классические металлы

Классические финифти (эмали)

Символика тинктур 
Одна из возможных трактовок символики геральдических цветов приведена в книге французского автора, масона Жерара де Сорваля «Потайной язык герба»:

Дополнительные тинктуры 

В западноевропейской (в основном в английской) геральдике есть, помимо классических, также несколько редких тинктур, вошедших в употребление с 1600 года: Orange, Tenne, Murrey, Sanguine и прочие, причём в некоторых источниках Orange отождествляется с Tenne, а Murrey с Sanguine. Есть разночтения и в их графическом обозначении.

Стандартные английские финифти (эмали)

Прочие западноевропейские финифти (эмали) 

Эти тинктуры не принадлежат ни к финифтям, ни к металлам, ни к мехам и классифицируются как оттенки, «натуральные цвета». В геральдике, когда речь идёт о фигуре, окрашенной такими цветами, всегда применяется термин натурально окрашенная. В классической геральдике действует принцип, согласно которому вместо натуральных цветов подбирались наиболее подходящие к ним по характеру геральдические тинктуры.
Использование этих нестандартных цветов нежелательно.

Дополнительные металлы 

В геральдике некоторых стран присутствуют дополнительные металлы. Так в польской геральдике встречается сталь, а в канадской — медь.

История 
Некоторые исследователи проводили зависимость между употреблением основных цветов в средневековой турнирной геральдике и применением таковых же у римлян и византийцев в цирковых играх, где партии соперников различались цветами своих одежд. Подобные игры вошли в обычай также в римских провинциях.

Согласно трактату «L’arbre des batailles», времен французского короля Карла V (XIV в.) изначально в геральдике использовались лишь четыре цвета: красный, синий, белый и черный. Вскоре прибавились зеленый, желтый (золотой), и пурпурный, а в английских гербах, кроме того, появился оранжевый. В связи с распространением обычая украшения щитов золотом и серебром, около 1400 года утвердилось разделение тинктур на благородные металлы и финифти. Белый и жёлтый, заменявшие металлы, как самостоятельные цвета более не именовались.

Изучение частоты использования цветов и металлов во Франции показало, что, если в средневековье преобладающим цветом считался красный, то начиная с XIII века происходил стабильный рост в употреблении на гербах синего цвета, который в XVII веке стал первенствовать за счёт применения его в гербах простолюдинов-ротюрье (хотя в гербах знати доминирующим остался красный). Сегодня синий остаётся предпочтительным цветом в европейской геральдике, оставляя прочие тинктуры далеко позади, хотя в Древнем Риме он считался «варварским», а в эпоху царствования Карла Великого никакой представитель знати не позволил бы себе появиться прилюдно в одежде синего цвета, так как она обычно предназначалась для будней. Синий стал восприниматься как изысканный только во времена Людовика Святого. Самым редким цветом в геральдике (из основных) во все времена являлся зелёный.

Примечания

Литература 
 Арсеньев Ю. В. Геральдика. Лекции, читанные в Московском Археологическом институте в 1907—1908 году. — : ТЕРРА — Книжный клуб, 2001. — 384 с. ISBN 5-275-00257-2
 Винклер П. П. Гербы городов Российской империи. — СПб, 1900.
 Пастуро М. Геральдика / Пер. с фр. А. Кавтаскина. — : Астрель: АСТ, 2003. — 144 с. ISBN 5-17-019779-9
 Слейтер С. Геральдика. Иллюстрированная энциклопедия / пер. с англ. И. Жилинской. — 2-е изд. — : ЭКСМО, 2005. — 264 c. ISBN 5-699-13484-0
 Фрайер С., Фергюсон Д. Геральдика. Гербы — Символы — Фигуры / пер. с англ. М. Б. Борисова. : АСТ: Астрель, — 2009. — 208 с. ISBN 978-5-17-061418-9

Ссылки 

 О геральдических цветах // Методические рекомендации по разработке и использованию официальных символов муниципальных образований (Раздел 2, главы I—VII). Геральдический совет при Президенте РФ, 03.09.2006.
 Медведев М. Ю. Геральдические металлы, финифти, меха. О символике цвета. Геральдическая штриховка и дамасцировка // Геральдика или истинная наука о гербах. — : Гербы и флаги, 2008.
 Гербы и флаги Белгородской области и России: Геральдические цвета
 Геральдический сайт Сергея Панасенко (Михалкина): Геральдические цвета — Heraldic colours, metals and fur
 Экскурс в геральдику: Заблуждения и курьёзы в геральдике